Kamjanky (ukrainisch , russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Kamjanky (Ternopil), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Ternopil
 Kamjanky (Teplyk), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Teplyk

 Kamjanky (Fluss), rechter Nebenfluss des Dnepr in der Oblast Cherson